Ерік Янг (футболіст, 1960)